Matías Prats Cañete, (1913-2004), journaliste espagnol.
 Matías Prats Luque, né en 1952, journaliste espagnol.
 Matías Prats Chacón, né en 1984, journaliste espagnol.

Voir aussi

Prats, Matías